Plaats in Indonesië
 Sangubanyu (Bawang), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Sangubanyu (Buluspesantren), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Sangubanyu (Grabag), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java